Falcinelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
  (né en 1991), footballeur italien ;
 Mariano Falcinelli Antoniacci (Lorenzo Baldassare Luigi) (1806–1874), cardinal italien ;
 Rolande Falcinelli (1920–2006), organiste et compositrice française ;

Patronyme italien